Вашвар () — город на западе Венгрии в медье Ваш. Население — 4677 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии